Zona di comfort (Comfort zone) –  stato psicologico in cui un individuo percepisce tutto come familiare e si sente a suo agio, sperimentando bassi livelli di ansia e stress
 Comfort Zone – romanzo di Brian Aldiss del 2013
 Comfort Zone – album di Steven Halpern del 1980
 The Comfort Zone – album di Vanessa L. Williams del 1991
 ComfortZone – mixtape di Saba del 2014

Pagine correlate 
 Comfort (disambigua)